Cambes puede referirse a: 

 Cambes, comuna francesa situada en Gironda.
 Cambes, comuna francesa situada en Lot.
 Cambes, comuna francesa situada en Lot y Garona.